Ahr (rivier), een rivier in Duitsland
 Ahr (wijnstreek), een wijnstreek die genoemd is naar bovengenoemde rivier
 Ahrgebergte, een gedeelte van het Eifelgebergte